Газаев — фамилия; имеет женскую форму Газаева.
 Газаев, Валерий Нодариевич (род. 1987) — украинский спортсмен, мастер спорта Украины по пауэрлифтингу IPF (2011), вице-чемпион международного турнира «Кубок Дуная».
 Газаев, Исмаил Хасанбиевич (род. 1930) — дояр, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Газаев, Мусса Касымович (1895—1938) — активный участник строительства Советской власти на Северном Кавказе
 Газаев, Руслан (род. 1973) — российский дзюдоист, призёр чемпионатов России, призёр командного чемпионата Европы.

См. также 
 Газзаев